Spiel mit dem Tod steht für:

 Everest – Spiel mit dem Tod, US-amerikanische Fernsehserie (2006 bis 2009) 
 Spreewaldkrimi: Spiel mit dem Tod, deutscher Fernsehfilm von Christian Görlitz (2017)
 Blutige Indizien – Das Spiel mit dem Tod, US-amerikanischer Film von Christopher Leitch (2001)
 Endgame – Das letzte Spiel mit dem Tod, italienischer Film von Joe D’Amato (1983)
 Spiel mit dem Tode, US-amerikanischer Film von John Farrow (1948)

Siehe auch:
 Taboo – Das Spiel zum Tod, US-amerikanischer Film von Max Makowski (2002)
 Das Spiel vom Tode, deutscher Stummfilmdrama von Alwin Neuß (1917)
 Paragraph 78 – Das Spiel des Todes, russischer Film von Michail Chleborodow (2007)